2 miejscowości w Polsce:
 Krzesławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Krzesławice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów
 Krzesławice – jednostka urbanistyczna Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie miasta Krakowa

 Zobacz też
 Fort 49 „Krzesławice”